

Települések
Bajmóctölgyes (szlovákul Dubnica), Bajmóc városrésze, Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Bántölgyes (szlovákul Dubnička), Szlovákia, Trencséni kerület, Báni járás
Gyergyótölgyes (románul Tulgheș), Románia, Hargita megye
Máriatölgyes (szlovákul Dubnica nad Váhom), Szlovákia, Trencséni kerület, Illavai járás

Személyek
Tölgyes Gyula (Jakobovics; 1893-1945) magyar író, újságíró, lapszerkesztő
Tölgyes Péter (1950) sportújságíró

Lásd még: Tölgy